«Хэллоуин — ночь Гринча» () иногда также «Это ночь Гринча» () — американский короткометражный мультфильм выпущенный в 1977 году, и являющийся приквелом к «Как Гринч украл Рождество». В 1978 году мультфильм выиграл премию Эмми за выдающуюся детскую программу. Премьера состоялась на ABC 29 октября 1977 года. Первоначальный актёр озвучивания Гринча, Борис Карлофф, к тому времени уже умерший, был заменён Гансом Конридом, хотя Турл Равенскрофт, который пел в оригинальном специальном выпуске, снова принял участие закадрового вакала. Песни и партитура были написаны композитором «Улицы Сезам» Джо Рапосо.

Сюжет 
В Ктограде в каждый Хэллоуин начинает дуть «кисло-сладкий ветер», и цепь событий приводит к тому, что гры-грычуны и трыск-трескуны пробуждают Гринча спуститься в Ктоград в его атрибутах. Спускается верхом на фургоен и сеит хаос в городе в «Ночь Гринча». Весь Ктоград боится запаха ветра, как предзнаменования, и все разбегаются по своим домам, поскольку вся деревня переходит в изоляцию. Ведь в этот момент наступает ночь, известная как «Ночь Гринча», когда сам Гринч выходит терроризировать ктошек, поскольку он полагает, что такие ночи — прекрасные ночи для Ночи Гринча.

Ёшуа, молодой ктошка с астигматизмом, выходит из «дома», решив, что сидя дома и ожидая конца ночи, ничего не добьёшься. Отправившись в место под названием «Самзнаешькуда», его случайно сдумает кисло-сладкий ветер. Ёшуа сталкивается с Гринчем, когда тот выковыривает из своего меха колючки в результате неудачной попытки выследить пушистого Вуззи Вузу. Ненадолго напугав Ёшуа, Гринч решает, что мальчик слишком мал, чтобы тратить на него время, и возобновляет свой путь в Ктоград.

Ёшуа решает, что он должен остановить Гринча, чтобы спасти Ктоград. Когда он догоняет фургон Гринча, раздраженный Гринч решает устроить Ёшуа «экскурсией призрака», и Ёшуа оказывается втянутым в сюрреалистический кошмар с привидениями и монстрами во всех направлениях. Ёшуа терпит призраков достаточно долго, чтобы Кисло-сладкий ветер утих, вынуждая Гринча отказаться от похода и вернуться домой. Его собака Макс, явно подавленная и испытывающая ностальгию на протяжении всего мультфильма, отказывается возвращаться с Гринчем и следует за Ёшуа домой, где его встречают как героя. Сам Гринч в это время возвращается домой, тащя за собой свой фургон, но утешает самого себя, заявляя, что кисло-сладкий ветер рано или поздно вернётся и тогда вернётся и он сам. Затем это обещание заканчивается зловещим смехом Гринча.

Роли озвучивали 
 Ганс Конрид — Гринч
 Гари Шапиро — Ёшуа
 Генри Гибсон — пёс Макс
 Хэл Смит — Джошуа
 Джек ДеЛеон — Сержант Сэмюэл Макферсон
 Ирэн Тедроу — Мария
 Джун Форей — Дополнительные голоса
 Мел Бланк — Хор монстров
 Пол Фрис — Хор монстров
 Турл Равенскрофт — Закадровый голос
 Мелломен — Хор монстров

Песни 
 «I Wouldn’t Go Out on a Night Like This» — Josiah
 «The Grinch Night Ball» — the Grinch
 «How Many Times» — Max’s inner voice, the Grinch
 «As the Grinch Creaks Ever Closer…» — Chorus
 «I Wouldn’t Go Out on a Night Like This (Reprise)» — Chorus
 «He is Wandering in the Wind» — Chorus
 «Ooga Booga» — the Grinch
 «Grinch Is Gonna Get You»/«Members of the Un-human race»/«the Spooks tour Finale» — Monster Chorus (Hans Conried, Thurl Ravenscroft, The Mellomen, Mel Blanc, Paul Frees, and Paul Winchell) (The song starts with all the singers, then turns into a duet between Ravenscroft and Winchell.)
 «Gone is the Grinch» — Chorus

Выход на видео 
Мультфильм был впервые выпущен на VHS в 1989 году. В 1992 году он был выпущен Random House на VHS под другим названием «It’s Grinch Night». Он также был выпущен VHS через 20th Century Fox Home Entertainment в 1996 году под названием «Grinch Night». В 2003 году был выпущен в качестве бонусного выпуска на VHS и DVD. 18 октября 2011 года Warner Home Video выпустила мультфильм на DVD под названием «Праздники Доктора Сьюза на свободе!», Вместе с «Как Гринч украл Рождество» и «». 23 октября 2018 года мультфильм был выпущен на Blu-ray компанией Warner Bros. Home Entertainment в качестве дополнения к мультфильму «Как Гринч украл Рождество: Полное издание», а также «Гринч вставляет Кота в шляпе». Для этого выпуска оба дополнения были переработаны в высоком разрешении.

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы о Хэллоуине
Мультфильмы о Гринче
Сюрреалистические фильмы
Мультфильмы по произведениям Доктора Сьюза
Короткометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США 1977 года
Короткометражные мультфильмы 1970-х годов